Скип — подъёмный, саморазгружающийся короб (клеть), служащий для подъёма сыпучих и мелкокусковых грузов, движущийся с помощью канатов по направляющим приспособлениям скипового подъёмника. Скипы служат для подъёма на поверхность угля, руды и других полезных ископаемых в горно-рудной и металлургической промышленности. Их также применяют для загрузки шихты в доменные печи.

Основные части скипа — кузов, рама и приспособление для крепления к подъёмным приспособлениям (канатам, цепям и т. д.).

По способу разгрузки различают скипы, которые разгружаются через дно, и опрокидывающиеся скипы. В шахтах и на рудниках применяют также комбинированные подъёмные сосуды — скипо-клети.

Скиповый подъёмник доменной печи 
Основными элементами скипового подъемника доменной печи являются:
 два скипа,
 наклонный мост,
 система канатов блоками,
 скиповая лебедка
 и грузодъёмное оборудование.

Скипы загружаются коксом из бункеров через грохоты и весовую воронку кокса или железорудными материалами посредством конвейера весовой воронки с затвором или вагон-весами, а разгружаются в приемную воронку загрузочного устройства печи. Для перемещения по наклонному мосту скипы соединяют канатами с барабаном скиповой лебедки таким образом, что обеспечивается уравновешивание скипов. Для исключения аварий при обрыве одного из канатов, уменьшения диаметра канатов и блоков каждый скип подвешивают на двух канатах. Длина одного каната 150—180 м.

Скипы предназначены для транспортирования шихтовых материалов из скиповой ямы на колошник доменной печи, к приемной воронке загрузочного устройства. Основным техническим параметром скипа является его емкость, которая для доменных печей объёмом 1033—3200 м³ составляет от 8,1 до 20 м³. Скип состоит из кузова, передних и задних скатов и упряжного устройства. Кузов цапфами соединен с упряжью для канатов. Для увеличения ёмкости и облегчения погрузки и выгрузки материалов передний торец кузова выполнен открытым с уширением.

См. также 
 Доменная печь
 Доменный процесс
 Шахта

Примечания

Литература 
 
 

Оборудование шахтного подъёма
Оборудование доменных цехов